Tam Sơn (Quảng Nam), een xã in district Núi Thành, provincie Quảng Nam
 Tam Sơn (Nghệ An), een xã in district Anh Sơn, provincie Nghệ An.
 Tam Sơn (Vĩnh Phúc), een thị trấn in district Sông Lô, provincie Vĩnh Phúc.
 Tam Sơn (Hà Giang), een thị trấn in district Quản Bạ, provincie Hà Giang.
 Tam Sơn (Phú Thọ), een xã in district Cẩm Khê, provincie Phú Thọ.
 Tam Sơn (Bắc Ninh), een xã in thị xã Từ Sơn, provincie Bắc Ninh.